Ел Кучиљо има више значења:

 Ел Кучиљо, Ел Лимонсито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кучиљо, Пасо де ла Лома (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику